Denis Kolodin (Kamyshin, 11 de janeiro de 1982) é um futebolista profissional russo, defensor, milita no Dínamo Moscou. Foi apelidado de "o canhão" em virtude de seu poderoso chute.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Rússia
Futebolistas do Krylia Sovetov
Futebolistas do Futbolniy Klub Dinamo Moskva